Луценково — село в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, центр Луценковского сельского поселения.

География 
Расположено в восточной части области, в 25 км к юго-востоку от районного центра, города Алексеевки.

 Улицы и переулки

История 
Поселение Луценково упоминается в 1779 году в документах Алексеевской вотчины графа Н. П. Шереметева.
 
Название села произошло от фамилии первопоселенца — Луценко.

Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как «слобода Луценкова» Луценковской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 754, число дворов — 100.

Население

Известные люди 
Ковтунов, Александр Васильевич (1933—2009) — советский и российский военный и политический деятель, генерал-полковник, кандидат военных наук.

Инфраструктура 
В селе действует Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Луценковская средняя общеобразовательная школа».

В селе действует храм Успения Пресвятой Богородицы Валуйско-Алексеевской епархии..

Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году.

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А. Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). — Белгород: Константа, 2015. — 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)